Gørding (Esbjerg), plaats in de Deense gemeente Esbjerg
Gørding (parochie, Esbjerg)
Gørding (parochie, Holstebro)